Sabrina Starke, Nederlandse singer-songwriter
 Tom Starke, Duitse doelman
 Pauline Starke, Amerikaanse actrice
 Hortensia Starke, Filipijns politicus
 Benjamin Starke, Duitse zwemmer
 Anthony Starke, Amerikaans acteur
 Hermann Starke, Duitse componist
 Starke (Florida), plaats aldaar
 Starke County, county in Indiana